Anori kan syfta på:

Brasilien 

 Anori (kommun), Amazonas, 
 Anori (ort), Amazonas,

Colombia 

 Anorí, kommun, Antioquia, 
 Cruces de Anorí, ort, Antioquia,